Обнорський Віктор Павлович (1851–1919) — робітнмк-революціонер.
 Обнорський Сергій Петрович (1888–1962) — російський мовознавець, академік АН СРСР (1939).